RJR steht für:
 R. J. Reynolds Tobacco Company
 Real Jamaican Radio, RJR 94 FM in Jamaika (spezialisiert auf Reggae)
 RJR Sports Foundation, wählt den Sportler des Jahres (Jamaika)

Abkürzung